Rético puede referirse a:
El complejo lingüístico retorrománico o retorromance.
Una lengua romance hablada al sureste de Suiza.
El rético antiguo una lengua prerromana al sur de los Alpes.
Al astrónomo y matemático Georg Joachim Rheticus, conocido como Rético o, en latín, Rheticus.